Den superregenerative modtager var især populær i radiofoniens barndom (1920'erne-1950'erne). Den har forbavsende god selektivitet og forstærkning.

Den kan være svær at benytte, da den let går i selvsving (den "hyler"). Selvsving undgås ved benytte quenching. Kun én transistor/elektronrør anvendes normalt i radioforsatsen og den har lavt strømforbrug.

Eksperimenter med krystaldetektorer og en strømkilde er formentlig årsagen til, at dioder med negativ differentiel modstand blev opdaget bl.a. 190x, 1908, 1910 - og bredt offentliggjort omkring 1924 af flere. Apparatet eller modtagerprincippet blev kaldt Crystdyne, Cristadyne eller Crystodyne.

 
Disse "sære" dioder, kan med den rette justering og kredsløb, få et krystalapparat til at fungere som en superregenerativ modtager, radiosender - eller blot et standard krystalapparat.

Kilder/referencer

Eksterne henvisninger 

Bedste – af Charles Kitchin: electronics-tutorials.com: Regenerative radio receiver Citat: "...The radio described here is a two band short wave receiver which is both very sensitive and very portable. It receives AM, single sideband (SSB), and CW (code) signals over a frequency range of approximately 3.5 to 12MHz..."
Regenerative Shortwave Receiver (pdf)
QST September 2000, pp, 61-64. By Charles Kitchin, N1TEV: A Simple Regen Radio for Beginners. Notes
"En superregenerativ modtager Følsomhed 0,5uV", Dansk OZ oktober 1995, s.562-565 . Der er også lidt historisk om den superregenerative modtager.

Kommunikationskredsløb
Negativ differentiel modstand